Ири́на Соколо́ва: Соколова, Ирина Алексеевна — российский искусствовед, хранитель нидерландской живописи XVII—XVIII веков в собрании Государственного Эрмитажа.
 Соколова, Ирина Валерьевна (род. 1956) — депутат Государственной Думы V и VI созывов.
 Соколова, Ирина Викторовна (род. 1961) — российская пианистка, солистка Белгородской государственной филармонии.
 Соколова, Ирина Евгеньевна (1915—2006) — советская и российская актриса.
 Соколова, Ирина Леонидовна (род. 1940) — советская и российская актриса.
 Соколова, Ирина Николаевна (1913—1990) — советская оперная и камерная певица.